Lothar Bretterbauer (* 3. Mai 1953 in Lübben (Spreewald)) ist ein deutscher Kommunalpolitiker (1982–1990 DBD, seit 1991 CDU). Er war von 1990 bis 2014 Bürgermeister von Lübben.

Leben und Werk 
Lothar Bretterbauer wurde als Sohn von Leopold und Edeltraud Bretterbauer geboren. Er besuchte die Polytechnische Oberschule seiner Heimatstadt von 1959 bis 1969. Danach absolvierte er von 1969 bis 1972 eine Berufsausbildung mit Abitur zum Wirtschaftskaufmann in Finsterwalde und studierte nach dem 18-monatigen Grundwehrdienst (1972–74) an der Handelshochschule Leipzig. 1978 schloss er als Diplom-Ökonom ab. Er wurde als Ökonom bei der Handelskette Konsum angestellt und war 1983 bis 1986 Hauptbuchhalter in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) in Straupitz. Von 1986 bis 1990 war er Stadtrat für Umweltschutz, Wasser und Energie beim Rat der Stadt Lübben. 1990 wurde er zum Bürgermeister seiner Heimatstadt gewählt und 1993, 2002 sowie 2010 bestätigt. Ende August 2014 wurde er aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt.

Bretterbauer ist verwitwet und hat drei Kinder. Seine Hobbys sind die Aquaristik, Musik, Bibelfilme und altertümliche Schriften.

Auszeichnungen 
 1997 Ehrennadel der Robert-Koch-Stiftung Wolsztyn in Gold
 2003 Ehrenbürger der Stadt Wolsztyn

Literatur 
 Who is Who in der Bundesrepublik Deutschland. VI. Ausgabe, 1999, S. 376, ISBN 3-7290-0026-8

Weblinks 
 Homepage von Lothar Bretterbauer

Bürgermeister (Lübben (Spreewald))
CDU-Mitglied
Ehrenbürger in der Woiwodschaft Großpolen
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1953
Mann